Zvoník od Matky Boží nebo Zvoník u Matky Boží může být:

 Zvoník u Matky Boží nebo Chrám Matky Boží v Paříži – kniha Victora Huga 
 Zvoník u Matky Boží (muzikál) – francouzsko-kanadský muzikál z roku 1998 
 Zvoník u Matky Boží (balet) – balet Cesare Pugniho 
 Zvoník u Matky Boží (film, 1996) – americký kreslený film z roku 1996 
 Zvoník od Matky Boží (film, 1982) – britský televizní film z roku 1982 
 Zvoník u Matky Boží (film, 1956) – americký film z roku 1956 
 Zvoník od Matky Boží (film, 1939) – americký film z roku 1939 
 Zvoník u Matky Boží (film, 1923) – americký němý film z roku 1923

Související články 
 Quasimodo
 Katedrála Notre-Dame (Paříž)

Reference